Roșianu ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Roșianu (* 1993), rumänische Sprinterin
 Mihail Roșianu (1900–1973), rumänischer Politiker (PCdR, PMR, PCR), Diplomat